Geretschläger ist der Familienname folgender Personen:

 Gerda Geretschläger (* 1946), österreichische Textilkünstlerin
 Robert Geretschläger (* 1957), österreichischer Mathematiker, Sachbuchautor und Pädagoge
 Lisa Zoe Geretschläger (* 1990), österreichische Filmeditorin
 Martin Geretschläger (* 1988), österreichischer Grasskiläufer